Joseph Breuer, également orthographié Josef Breuer (1842-1925) est un médecin viennois, précurseur de la psychanalyse.
 Joseph Breuer (1882-1980) est un rabbin et dirigeant communautaire allemand.